Herber est un patronyme porté notamment par:
 Johannes Herber (né en 1983),  joueur allemand de basket-ball
 Maxi Herber (1920-2006), patineuse artistique allemande

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien